

Geografia

Argentina 
 Diamante – comune della provincia di Entre Ríos

Brasile 
 Diamante – comune della Paraíba
 Diamante do Norte – comune del Paraná

Italia 
 Diamante – comune della provincia di Cosenza
 Forte Diamante – fortificazione posta sul monte omonimo, in Liguria
 Torre Diamante – grattacielo che sorge nel Centro Direzionale di Milano

Letteratura 
 Diamante – romanzo di Enzo Siciliano del 1984

Mineralogia 
 Diamante – minerale costituito da un reticolo cristallino di carbonio

Musica 
 Diamante – singolo di Zucchero Fornaciari del 1989
 Diamante – album di Zucchero Fornaciari del 1994
 Diamante – album della cantante brasiliana Damares, del 2010
 Diamante – singolo della cantante rumena Otilia, del 2016
 Diamante – cantante rock statunitense, nata a Boston il 7 settembre 1996
 Diamante – gruppo musicale hard rock italiano, fondato a Brescia nel 1994

Nautica 
 Diamante – fregata della Repubblica di Venezia
 Diamante – sommergibile della Regia Marina
 Diamante – termine marinaresco per indicare la parte centrale dell'ancora tra le due marre

Onomastica 
 Diamante – nome proprio italiano, usato sia come maschile sia come femminile

Personaggi 
 Diamante – nome di tre personaggi dei fumetti Marvel Comics
 Diamante  – personaggio dell'anime e manga One Piece
 Diamanté (Priscilla Zuniga) – wrestler statunitense di origini cubane

Sport 
 Diamante – settore interno del campo da baseball
 Diamante – wrestler messicano, nato il 14 febbraio 1992

Trasporti 
  Dia.Man.Te. – treno RFI, acronimo di “Diagnostica e Manutenzione Tecnologica”

Pagine correlate 
Diamanti (disambigua)
Diamond
Diamonds

Altri progetti